Picramniales – rząd roślin z kladu różowych. W dawniejszych systemach nie był wyróżniany (rośliny tu zaliczane były włączane do rodziny Simaroubaceae (np. w systemie Cronquista z 1981 i Takhtajana z 1997). Jako takson monotypowy z jedną rodziną Picramniaceae wyróżniany został w systemie Angiosperm Phylogeny Website (2001...) oraz w systemie Reveala z 2008 r. Należy tu jedna rodzina z trzema rodzajami i 49 gatunkami występującymi w Ameryce Środkowej i głównie w północnej części Ameryki Południowej, na południe sięgając do północnych krańców Argentyny. Niektóre gatunki z rodzaju Picramnia dostarczają jadalnych owoców i drewna, ale ich znaczenie jest tylko lokalne.

Morfologia 

 Pokrój Drzewa i krzewy. 
 Liście Skrętoległe, nieparzysto pierzasto złożone, z listkami na ogonkach, skrętoległymi lub naprzeciwległymi. Przylistków brak.  
 Kwiaty Jednopłciowe, drobne, promieniste, skupione w groniastych lub wąskich, wiechowatych kwiatostanach wyrastających w kątach liści lub na szczycie pędów. Działek kielicha jest od 3 do 5 (rzadko 6), są zrośnięte u nasady i są trwałe – zachowują się na owocach. Płatki korony są drobne, w kwiatach męskich często całkiem zredukowane. W kwiatach męskich pręcików jest od 3 do 5, czasem z nitkami zrośniętymi w rurkę. W kwiatach żeńskich występują prątniczki. Zalążnia górna powstaje w wyniku zrośnięcia dwóch do trzech owocolistków i jest jedno- lub trójkomorowa. 
 Owoce Jagody lub ścieśnione i oskrzydlone torebki.

Systematyka 
 Pozycja rzędu w nadrzędzie różopodobnych według APweb
Rząd Picramniales należy do grupy Malvidae w kladzie wyróżnianym w różnych systemach jako różowe lub różopodobne.

 Podział rzędu i rodziny
 Rodzina: Picramniaceae (Engl.) Fernando & Quinn, Taxon 44: 177. 15 May 1995
 rodzaj: Picramnia 	Liebmann
 rodzaj: Alvaradoa Swartz
 rodzaj: Nothotalisia W. W. Thomas

Przypisy 

Okrytonasienne